CorelDRAW — графический редактор векторной графики, разработанный канадской корпорацией Corel.

В пакет CorelDRAW также входит редактор растровой графики Corel Photo-Paint и другие программы — например, для захвата изображений с экрана — Corel Capture. Программа векторизации растровой графики Corel Trace до 12 версии входила в пакет как самостоятельная программа.

Текущая версия продукта — CorelDRAW Graphics Suite 2019 — доступна для Microsoft Windows (7; 8; 10) и macOS (10.14; 10.13 или 10.12 с последней редакцией). Более ранние версии выпускались также для Linux (последняя 9-я версия была выпущена в 2000 году).

CorelDRAW Graphics Suite 
Начиная с 12-й версии CorelDRAW, «CorelDRAW Graphics Suite» — маркетинговое официальное наименование пакета программного обеспечения для работы с графической информацией, производства компании Corel. До этой версии комплект назывался просто «CorelDRAW», хотя слова «Suite» и «Graphics Suite» впервые появляются на коробках и в документации начиная с версии 9. Комплектация пакета никак не была связана с переименованием.

Основной пакет программ CorelDRAW Graphics Suite 2019:

 AfterShot 3 HDR — редактирование фотографий в RAW‐формате;
 BenVISTA PhotoZoom Pro 4 — плагин для увеличения изображений;
 Corel Capture 2019 — захват экрана;
 Corel Font Manager 2019 — поиск и систематизация шрифтов;
 Corel Photo‐Paint 2019 — редактирование изображений;
 CorelDRAW.app — разработка графического дизайна в формате онлайн через веб‐браузер.
 CorelDRAW 2019 — векторная графика и макеты страниц
 Corel Connect 2019 — поиск контента;
 Corel PowerTRACE 2019 — трассировка растровых изображений в векторную графику.

Вспомогательные приложения, входящие в состав CorelDRAW Graphics Suite 2019:

 Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 — автоматизация задач;
 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2015 — автоматизация задач и использование прогрессивных макросов;
 Мастер штрихкодов — генератор штриховых кодов в стандартных форматах;
 Мастер двусторонней печати;
 GPL Ghostscript — улучшенный импорт файлов EPS и PS.

Состав пакета по версиям

Поддерживаемые форматы файлов 
CorelDRAW Graphics Suite позволяет импортировать файлы следующих форматов (для некоторых форматов необходима установка дополнительных компонентов):
Собственные (открытие без импорта):
 CorelDRAW (CDR)
 Corel Presentation Exchange (CMX)
 Corel Photo-Paint (CPT)
 Corel Designer (DSF или DES)
 Corel Painter (RIF)
 Corel Paint Shop Pro (PSP)
 Библиотека символов Corel (CSL)

От компании Adobe:
 Формат переносимых документов Adobe (PDF)
 Adobe Photoshop (PSD)
 Macromedia Flash/Adobe Flash (SWF)
 Adobe Illustrator (AI)
 Шрифт Adobe Type 1 (PFB)

От компании Microsoft:
 Файлы Microsoft Word (DOC, DOCX или RTF)
 Microsoft Publisher (PUB)
 Формат Метафайл Windows (WMF)

Популярные графические форматы:
 Растровое изображение Windows (BMP)
 Растровое изображение OS/2 (BMP)
 GIF
 JPEG (JPG)
 JPEG 2000 (JP2)
 Переносимая сетевая графика (PNG)
 Масштабируемая векторная графика (SVG)

Прочие:
 Формат обмена чертежами AutoCAD (DXF) и База данных изображений AutoCAD (DWG)
 HTML
 Метафайл компьютерной графики (CGM)
 Ресурс курсоров (CUR)
 Инкапсулированный PostScript (EPS)
 PostScript (PS или PRN)
 Изображение Kodak Photo-CD (PCD)

 PICT (PCT)
 Файл плоттера HPGL (PLT)
 Растровое изображение Targa (TGA)
 Растровое изображение TIFF (TIF)
 Шрифт TrueType (TTF)
 Документ WordPerfect (WPD)
 Графика WordPerfect (WPG)
 Форматы файлов камеры Raw
 Сжатое растровое изображение вейвлета (WI)
 Примечание: 

Несмотря на поддержку разных форматов, не стоит без необходимости вставлять большие растровые файлы в программы для векторной графики (равно и в CorelDraw и в Adobe Illustrator). Это не родной формат для этого класса графических редакторов, и работа с ним может сильно сказываться на производительности программы. 
В целом стабильность работы CorelDraw (подвисания, прорисовка объектов, падения) является слабым местом программы.

См. также 
 Векторный графический редактор
 CDR (формат файла)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Corel 
 База знаний CorelDRAW Graphics Suite 
 Официальный сетевой образовательный центр Corel 
 Уроки и видеоуроки по CorelDRAW 
 CdrPro.ru — всё о CorelDRAW и векторной графике 
 Для программистов и разработчиков: CorelDRAW Developer Area (SDK) 

Векторные графические редакторы
Программное обеспечение Corel